El término Dark Side of the Moon o The Dark Side of the Moon, la traducción al inglés de "lado oscuro de la luna" o "(el) lado oscuro de la luna", puede referirse a:

The Dark Side of the Moon: álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd.
Dark Side of the Moon: álbum de estudio de la banda británica de blues rock Medicine Head.
Dark Side of the Moon: EP de la cantante surcoreana Moonbyul.
Dark Side of the Moon: nombre en inglés del documental-ficción Operación Luna.